Фрэнсис Уитли (): Уитли, Фрэнсис (1747—1801) — английский художник. 
 Уитли, Фрэнсис (англ.; 1826—1865) — английский солдат, кавалер креста Виктории за Крымскую войну.